Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Berdych che ha battuto in finale Janko Tipsarević 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Berdych (Campione)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Adrián García (secondo turno)

 Nicolás Almagro (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (primo turno)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2004